Иван Антипин:
 Антипин, Иван — русский исследователь, в 1773—1775 годах изучавший природу и быт жителей Курильских островов.
 Антипин, Иван Алексеевич (1921—2005) — Герой Советского Союза.
 Антипин, Иван Николаевич (1914—1943) — Герой Советского Союза.
 Примечания